Diego Gutiérrez (XVI sec.) – cartografo e cosmologo spagnolo
 Diego Gutiérrez (1972) – ex calciatore colombiano naturalizzato statunitense
 Diego Gutiérrez (1974) – cantautore cubano